Хосе Гомез има више значења:

 Хосе Гомез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Гомез (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику